В группу 2 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные шести стран: Германия, Испания, Казахстан, Румыния, Турция и Швейцария.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
17 мячей
 Селия Окоино да Мбаби

11 мячей
 Рамона Бахманн

10 мячей
 Вероника Бокете
 Мария Пас Вилас

8 мячей
 Александра Попп

7 мячей
 Мартина Мюллер
 Лаура Рус

6 мячей

 Мелани Берингер
 Космина Душа
 Адриана Мартин
 Соня Бермудес

5 мячей

 Фатмире Байрамай
 Ана Црногорчевич
 Лара Дикенманн

4 мяча
 Присцила Борха

3 мяча

 Линда Брезоник
 Лена Гёсслинг
 Симоне Лаудер
 Аня Миттаг
 Бабетт Петер
 Сэнди Мендли

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе